Lheuristique (du grec ancien , , « je trouve »), parfois orthographiée euristique, est un terme de didactique qui signifie 

 En mathématiques et en intelligence artificielle, une heuristique est une méthode de résolution des problèmes.
 En informatique, une heuristique est aussi une méthode de résolution de problème, utilisée quand il n'y a pas d'algorithme (déterministe), ainsi : 
 lanalyse heuristique est une méthode de détection de virus informatiques ;
 lheuristique de Fiat-Shamir est une méthode de cryptographie ;
 lheuristique à mouvement nul est une méthode en programmation de jeu d'échecs.
 En psychologie :
 une heuristique de jugement désigne une opération mentale, rapide et intuitive ;
 lheuristique de disponibilité est une heuristique de jugement fondée sur la disponibilité des informations ;
 lheuristique d'affect est une heuristique de jugement fondée sur les émotions ;
 lheuristique de l'effort consiste à accorder plus d'importance à ce qui est difficile à acquérir ;
 lheuristique de reconnaissance est une méthode psychologique utilisée aussi en intelligence artificielle ;
 une carte heuristique est une représentation du cheminement de la pensée.
 En sport, lheuristique est un principe tactique.
 Lheuristique du meilleur choix est une stratégie simple de prise de décision qui choisit une option en se basant sur l'indice discriminant le plus valide.
 L'Heuristique est le journal de l'École de technologie supérieure à Montréal.

Notes et références